En Pologne, Rogówek peut désigner :

 Rogówek, un village du powiat de Kłodzko dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Rogówek, un village du powiat de Wołów dans la voïvodie de Basse-Silésie

 Rogówek, un village dans la voïvodie de Mazovie

 Rogówek, un village du powiat de Białystok dans la voïvodie de Podlachie

 Rogówek, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix